Johannishospital (Johannisspital bzw. Johanneskrankenhaus) steht für
Johannishospital (Aschersleben)
Johannishospital (Leipzig)
 St.-Johannes-Hospital Dortmund
 Sint-Janshospitaal (Brügge)
 Herzog-Johann-Hospital (Hadersleben), Dänemark
Landeskrankenhaus Salzburg, heute Teil der Universitätskliniken 
 Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol
 Hospice Saint-Jean, Luxemburg
Siehe auch:
 Johanniterkrankenhaus